

Telecomunicazioni 
 PBT – Provider Backbone Transport, chiamato anche PBB TE, acronimo inglese con cui si identifica l'ingegneria del traffico per i bridge della dorsale di un fornitore di servizi di connettività di traffico Ethernet.

Chimica 
 PBT – polibutilentereftalato, un polimero
 PBT – Persistenti, Bioaccumulative e Tossiche: sostanze chimiche pericolose (regolamentazione dell'Unione Europea REACH)

Codici 
 pbt – codice ISO 639-3 della lingua pashtu meridionale